7 sezon Formuły Abarth – rozpoczął się 17 kwietnia i zakończył 30 października po dwudziestu rundach. Tytuły mistrzowskie zdobyli Patric Niederhauser oraz Siergiej Sirotkin.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Europejska seria

Debiutanci

Zespoły

Włoska Seria

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły Abarth
2011 w sportach motorowych
2011 we Włoszech
2011 w Austrii
2011 w Belgii
2011 w Hiszpanii